Ken Anderson peut désigner :
 Ken Anderson (1909-1993), animateur, scénariste et directeur artistique des studios Disney ;
 Ken Anderson (né en 1949), quarterback au football américain ;
 Ken Anderson (1917-2006), réalisateur américain ;
 Ken Anderson (1976-), catcheur américain ;
 Ken Anderson, ingénieur américain et patron de l'écurie de Formule 1 USF1.

Voir aussi 
 Kennet Andersson (1967-), joueur de football suédois